UNR steht für:
 Ukrajinska Narodna Respublika, erster ukrainischer Staat
 ein im Unified Thread Standard definiertes Gewinde
 Union pour la Nouvelle République, französische politische Bewegung
 Universidad Nacional de Rosario, argentinische Universität
 University of Nevada, Reno in Reno, amerikanische Universität
 Ubuntu Netbook Remix eine Linux-Software

unr steht für:
 Mundari (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Indien

UNR